Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al IV-lea î.Hr. - Secolul al III-lea î.Hr. - Secolul al II-lea î.Hr.

Decenii: Anii 280 î.Hr. Anii 270 î.Hr. Anii 260 î.Hr. Anii 250 î.Hr. Anii 240 î.Hr. - Anii 230 î.Hr. - Anii 220 î.Hr. Anii 210 î.Hr. Anii 200 î.Hr. Anii 190 î.Hr. Anii 180 î.Hr.

Ani: 241 î.Hr. 240 î.Hr. 239 î.Hr. 238 î.Hr. 237 î.Hr. - 236 î.Hr. - 235 î.Hr. 234 î.Hr. 233 î.Hr. 232 î.Hr. 231 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

236 î.Hr.